Gruppe A ved EM i fodbold for kvinder 2022 bestod af England, Østrig, Norge og Nordirland. Kampene blev afviklet fra den 6. til den 15. juli 2022.

Hold

Tabeloversigt

Kampe

England - Østrig

Norge - Nordirland

Østrig - Nordirland

England - Norge

Nordirland vs England

Østrig vs Norge

Referencer

Eksterne henvisninger 

Gruppe A